Secretos compartidos puede referirse a:

 Secretos compartidos, película argentina de 1998.
 Secretos compartidos, película estadounidense de 2005.